Möhn ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Welschbillig im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz: Möhn (Welschbillig)

Möhn ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Möhn (* 1936), deutscher Germanist
 Edwin Möhn (1928–2008), deutscher Entomologe
 Heinz Josef Möhn (* 1964), deutscher Jurist und Autor
 Johannes Möhn (1850–1894), hessischer Landwirt und Politiker (NLP) und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen